Фёдор Александрович Дмитриев (, Ленинград, СССР) — российский баскетболист, выступавший за сборную России по баскетболу.

С ноября 2018 года тренер по баскетболу ГБУ СШ Красносельского района Санкт-Петербурга (команды юношей 2005, 2010, 2011 годы рождения).

Достижения 
 2004 — обладатель Кубка России, бронзовый призёр чемпионата России.
 2009 — бронзовый призёр Кубка вызова ФИБА.
 2010 — серебряный призёр чемпионата России.
 2012 — чемпион Польши.

Ссылки 

Баскетболисты России
Игроки БК «Пулково»
Игроки БК «Спартак» Санкт-Петербург
Игроки БК «Урал-Грейт»
Игроки БК «Триумф»
Игроки БК «Химки»
Игроки БК «Красные Крылья»
Игроки БК «Проком»
Игроки БК «Короивос»
Игроки БК «Дзукия»
Игроки БК «Анвил»
Игроки сборной России по баскетболу